NGC 4360 (другие обозначения — NGC 4360A, UGC 7484, MCG 2-32-28, ZWG 70.52, VCC 722, PGC 40363) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4360, NGC 4360A.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4360
Дева (созвездие)